Никола́й Миха́йлович Фила́тов:
 Филатов, Николай Михайлович (1862—1935) — русский военачальник, генерал-лейтенант, специалист по стрелковому оружию.
 Филатов, Николай Михайлович (род. 1952) — скульптор, народный художник Республики Мордовия.